

Personnalités 
Brigitte Gruel (née en 1957), actrice de cinéma française.
Guillaume Gruel, mémorialiste médiéval.
Henri Gruel (1923-2007), réalisateur de cinéma français.
Léon Gruel (1841-1923), relieur français, fils de Pierre-Paul.
 Paul Gruel (1864–1954), relieur français, fils de Léon.
Pierre-Paul Gruel (1800-1846), relieur français.
 Thibaud Gruel (2004-), coureur cycliste français.

Homonymie de patronyme
Patronyme normand